Isidore est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Isidore est un nom de personne masculin issu du grec ancien  /  qui signifie « cadeau d'Isis ». Il peut aussi être un patronyme.

Variantes linguistiques 
En français, il a pour formes féminines : Isadora, Isidora.

 Allemand : Isidor
 Grec : Ισίδωρος Isídhoros.
 Espagnol :

Saints catholiques et orthodoxes 

 Isidore († 250), martyr à Alexandrie, brûlé vif dans une fournaise avec les saints Héron et Arsène.
  († 251), lieutenant dans l'armée romaine, martyr à l'île de Chios sous Dèce ; célébré le 14 mai.
 Isidore d'Hermopolis (), bienheureux, évêque à Hermopolis en Égypte ; célébré le 2 janvier.
Isidora (+ 370), femme ermite en Égypte, fête le 1er mai.
 Isidore de Scété († 397), ermite du désert de Scété en Égypte ; célébré localement le 15 janvier.
 Isidore de Péluse, († 449) ; célébré localement le 4 février.
 Isidore de Séville (° entre 560 et 570 - †636) docteur de l'Église ; célébré le 4 avril ; saint patron des informaticiens.

Saints catholiques 
 Isidore le Laboureur (° v. 1070 - † v. 1130) ; célébré le 15 mai ; saint patron des laboureurs, agriculteurs et de la ville de Madrid.
 Isidore Bakanja († 1909), bienheureux, martyr à Kisangani ; célébré le 12 août.
 Isidore de Saint-Joseph († 1916), ou Isidore de Loor, bienheureux, religieux passioniste ; célébré le 6 octobre.
 Isidore Ngei Ko Lat († 1950), catéchiste, martyr en Birmanie, bienheureux ; célébré le 24 mai.

Saints orthodoxes 
 Isidore de Yuriev († 1472), chrétien orthodoxe martyrisé par les chevaliers Teutoniques ; célébré le 8 janvier.
 Isidore de Rostov († 1474), né en Allemagne dans une famille aisée, fol-en-Christ ; célébré le 14 mai.

Personnalités ecclésiastiques orthodoxes 
 Isidore, métropolite de Moscou de 1437 à 1441.
Isidore Boukharis, patriarche de Constantinople, couronna Jean VI Cantacuzène empereur byzantin le .

Personnalités juives 

 Lazare Isidor (1813-1888), grand rabbin de France, traducteur de la Bible hébraïque.

Autres personnalités portant ce nom

Artistes 
 Isidore Ducasse (°1846 - †1870), écrivain français plus connu sous le nom de Comte de Lautréamont
 Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861), zoologiste, ornithologue, petit-fils de Isidore-Simon Brière de Mondétour
 Isidore Isou, poète, peintre, cinéaste, mais aussi économiste français du . Il est le créateur du lettrisme (1945).
 Isadora Duncan
 Isidore d'Aiges, poète grec conservé dans l’Anthologie grecque.

Hommes politiques 
 Isidore-Simon Brière de Mondétour (°1753 - †1810)
 Isidor Straus, homme d’affaires américain (°1845 - †1912)
 Isidore Mvouba (°1954 - ), homme politique congolais.
 Isidore Gnonlonfoun, homme politique Béninois

Militaires 
 Isidore Exelmans, général d’Empire et maréchal de France (1775-1852)

Philosophes 
 Isidore, philosophe cynique
 Isidore de Gaza, philosophe de l'école néoplatonicienne d'Athènes, vers 490, maître de Damascios
 Isidore le Gnostique, fils et disciple du gnostique Basilide (vers 120)

Sportifs 
 Noa Isidore (2004-), coureur cycliste français.

Divers 
 Isidore de Beja (), évêque de Beja, auteur d'une chronique.

Personnages de fiction 
Isidore Lechat, le brasseur d'affaires de Les affaires sont les affaires, d'Octave Mirbeau (1903).
 Isidore Boullu, personnage de Tintin, marbrier qui se fait attendre.
 Isidore Beautrelet, jeune détective apparaissant dans L'Aiguille creuse.
 Isidore, gros chat orange à rayures, dans le dessin animé Les Entrechats.
Isidore, de la série de bande dessinée Garage Isidore
Isidore Leclerc de la série télévisée québécoise Le Temps d'une paix

Toponymes 
Rivière Isidore, un affluent de la rivière du Sault aux Cochons, coulant dans La Haute-Côte-Nord, MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec, au Canada.
Rivière Isidore Est, un affluent de la rivière Isidore (versant de la rivière du Sault aux Cochons), coulant dans La Haute-Côte-Nord, MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec, au Canada.
Rivière Isidore Ouest, un affluent de la rivière Isidore (versant de la rivière du Sault aux Cochons), coulant dans La Haute-Côte-Nord, MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec, au Canada.

Divers 
 , nom de quelques cyclones tropicaux dans le bassin Atlantique Nord ;
 Isidore, un service de recherche d'information et de données numériques en sciences humaines et sociales.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Nom théophore